Urubamba puede referirse a:

 Provincia de Urubamba: una provincia del departamento del Cuzco; 
 Distrito de Urubamba: un distrito de la provincia de Urubamba;
 Urubamba (ciudad): una ciudad, capital del distrito de Urubamba y de la provincia de Urubamba;
 Río Urubamba: un río, afluente del río Ucayali; 
 Cordillera Urubamba: una cadena montañosa ubicada en el departamento del Cuzco; o
 Urubamba (grupo): un grupo de música andina.